Söderbaum är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 125 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet 
 Astrid Söderbaum (1919–2022), skådespelare och sångerska
 Caterina Pascual Söderbaum (1962–2015), översättare, tolk och författare
 Halvar Söderbaum (1878–1952), sjömilitär
 Henrik Söderbaum (1862–1933), kemist
 Hjalmar Söderbaum (1840–1929), skolman
 Inga Söderbaum (1911–2006), gymnast och skidåkare
 Jakob Söderbaum (född 1971), ekonom och företagsledare
 Kristina Söderbaum (1912–2001), svensk-tysk skådespelare
 Per Söderbaum (1841–1911), svensk läkare och kirurg

Källor

Svenska efternamn